Северный берег — термин, который может означать:

География 

 Кот-Нор — административный регион на северо-востоке канадской провинции Квебек. Название в переводе с французского означает «Северный берег»
 Северный Берег — административный округ в Гамбии

Другое 

 Северный берег (телесериал)